Reactiesnelheid (scheikunde), de snelheid waarmee een chemische reactie verloopt
 Reactiesnelheid (fysiologie), de menselijke reactiesnelheid
 Reactiesnelheid (schip), de snelheid waarmee een schip op een roeruitslag reageert